Roger Taylor henviser til flere artikler:

 Roger Andrew Taylor – trommeslager i Duran Duran
 Roger Meddows-Taylor – trommeslager i Queen
 Roger Taylor (tennisspiller) - en tennisspiller (født 1941)